Мухтар Исхакович Мутин (, ; 2 января 1886, Такталачук, Мензелинский уезд, Уфимская губерния — 3 июля 1941, Магаданская область) — первый татарский и башкирский актёр-трагик. Заслуженный артист Татарской АССР (1926).

Биография 
Мутин Мухтар Исхакович родился 2 января 1886 года в деревне Такталачук Мензелинского уезда Уфимской губернии. Из башкирского дворянского рода Мутиных. В собственноручно заполненной анкете 1926 года указал свою национальность как башкир. Согласно документам репрессии, по национальности татарин.

Театральным искусством заинтересовался во время учёбы в русской гимназии в городе Белебее. В 1902 году окончил Белебеевское городское училище.

В 1906—1908 годах работал бухгалтером в ОМДС в Уфе. Уволен из ОМДС за организацию совместных спектаклей с шакирдами медресе «Галия».

С 1908 года выступал на сцене как гастролирующий артист. В 1912 году работает в труппе «Нур» в Уфе, с 1915 года — в труппе «Ширкат». С 1915 года выступает в труппе «Сайяр».

В годы Гражданской войны играл во фронтовых театрах 1-й, 2-й, 5-й армий Восточного фронта.

В 1918 году устроился в Казани в труппу Татарских драматических артистов.

С 1919 года является актёром труппы Уфимского показательного татаро-башкирского театра.

В 1919—1922 годах руководил театральным отделом Наркомпроса, принимал участие в перепрофилировании бывшего купеческого клуба (ныне здание русского ТЮЗа) в первое стационарное помещение Татарского театра. Одновременно с этим М. Мутин выполнял обязанности главного режиссёра и художественного руководителя Первого Государственного показательного драматического татарского театра, объединившего артистов бывшего «Сайяра».

Кандидат в члены РКП(б) в 1920—1921 годах.

С 1922 года — актёр Татарского Академического театра.

В 1922—1924 годах — главный режиссёр Башкирского театра драмы.,.

В 1924—1937 годах — актёр, режиссёр Татарского академического театра, Башкирского театра драмы.

Автор книги "Татарский театр" (1926), где собран фактический материал по истории татарского театра.

Башкирская энциклопедия сообщает о работе Мутина актёром и режиссёром в Башкирском театре драмы.

24 апреля 1937 года был арестован. Военной Коллегией Верховного Суда СССР от 19 сентября 1937 года был обвинён «как участник троцкистской организации», приговорён к лишению свободы на 10 лет.
Погиб 3 июля 1941 года в местах заключения Магаданской области. Реабилитирован 1 августа 1963 года.

Театральные работы 
Благодаря талантливому исполнению Мутина в репертуаре татарского театра утвердились: "Разбойники" (играл Франца Моора и Карла Моора, 1918), "Гамлет", "Отелло" (играл гл. роли, 1919, 1921). Утверждал на национальной сцене реалистические традиции. Среди ролей: Закир ("Несчастный юноша" Г. Камала, 1916), Юсуф ("Молодая жизнь" Кулахметова, 1918), Татарин, Сатин ("На дне", 1919), Дикой ("Гроза"), Городничий (1921).

Карл Моор — «Разбойники» Ф. Шиллера, Гамлет, Отелло — в одноимённых трагедиях В. Шекспира, Тартюф — «Тартюф» Мольера, Батырхан — «Новые люди» Г. Ибрагимова, Гайнутдин — «Бегство» Н. Исанбета, Джалял — «Банкрот» Г. Камала, Бардин — «Враги», Барон — «На дне» М. Горького, Вершинин — «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, Франко — «Салют, Испания!» А. Афиногенова, Карим — «Враги» Ф. Сайфи — Казанлы, Батырхан — «Без ветрил», Минхаж — «На Кандре» К. Тинчурина, Гофрай — «Миркай и Айсылу» Н. Исанбета и др.

Как режиссёр поставил в Уфе в 1906 году спектакль «Жизнь с тремя жёнами» Г.Исхаки.

В Татарском академическом театре поставил ряд пьес классических («Ревизор» Н. В. Гоголя, «Разбойники» Ф. Шиллера) и современных авторов: "К утренним лучам" Тагирова (1928), "Человек с портфелем" А. М. Файко (1932) и др.

Был автором литературно-музыкальных программ по произведениям М. Гафури, М. М. Рамеева, С. Л. Рамиева, Г. Тукая, автором пьес «Волны подо льдом», «Бездна», «Когда дрожит вселенная», «Пришелец».

Награды и звания 
 Заслуженный артист Татарской АССР (1926)

Память 
Его именем названы улицы в Такталачуке и Актаныше.

Примечания

Литература 
 Татарский энциклопедический словарь. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998—703 с., илл.
 Театральная энциклопедия (под ред. А. П. Маркова). — М.: Советская энциклопедия, 1961—1965. Т. 3: Кетчер — Нежданова. — 1964.

Ссылки 
 
 
  Татарская энциклопедия
 http://www.tatpressa.ru/enc/mutin-muhtar-ishakovich-18861941-29/

Персоналии:Башкортостан
Персоналии:Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури
Заслуженные артисты Татарской АССР
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Персоналии:Татарский театр имени Галиасгара Камала